Ни́на Ани́симова:
 Анисимова, Нина Александровна (1909—1979) — советская артистка балета и балетмейстер.
 Анисимова, Нина Валентиновна (род. 1973) — российская триатлонистка.